Glacier Agassiz peut faire référence à plusieurs glaciers dans le monde :
 le glacier Agassiz dans la province de Santa Cruz en Argentine ;
 le glacier Agassiz en Alaska aux États-Unis ;
 le glacier Agassiz dans le Montana aux États-Unis ;
 le glacier Agassiz dans les îles Kerguelen des Terres australes et antarctiques françaises.